The Kindness of Strangers è un film del 2019 diretto da Lone Scherfig.

La pellicola, che ha per protagonisti Andrea Riseborough, Zoe Kazan, Tahar Rahim, Bill Nighy, Caleb Landry Jones e Jay Baruchel, è stata presentata in anteprima mondiale al Festival di Berlino il 7 febbraio 2019.

Trama

Riconoscimenti
2019 - Festival di Berlino
In competizione per l'Orso d'oro

Note

Collegamenti esterni 

 

Film drammatici